KDQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kamberatoro (Papua Nuova Guinea)